In der Gattung VII T waren mehrere Bauarten laufachsloser zweifachgekuppelter Tenderlokomotiven der Königlich Sächsischen Staatseisenbahnen zusammengefasst: 

 H VII T: Sächsische VII T (Bauart Hartmann)
 Crlsr VII T: Chemnitz-Komotau Nr. 9 und 14
 W VII T: LDE - Nr. 3 bis 6
 E VII T: Preußische T 1
 Sch VII T: GaMeu – Zwenkau bis Gaschwitz

Siehe auch:
 Sächsische VII TS
 Sächsische VII TOV